Albrecht V van Mecklenburg, hertog van Mecklenburg (1412-1423)
 Albrecht V van Saksen-Lauenburg, hertog van Saksen-Bergedorf-Mölln (1356-1370)
 Albrecht V van Oostenrijk, hertog van Oostenrijk (1404-1439) en (als Albrecht II) koning van Duitsland (1438-1439)
 Albrecht V van Beieren, hertog van Beieren (1550-1579)